|-
| 149101 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149102 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149103 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149104 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149105 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149106 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149107 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149108 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149109 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149110 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149111 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149112 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149113 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 149114 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149115 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 149116 - || || 9 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149117 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149118 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149119 - || 2002 DX || 16 de febrer de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 149120 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149121 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149122 - || || 14 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149123 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149124 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149125 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149126 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149127 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149128 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149129 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149130 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149131 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149132 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149133 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149134 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149135 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149136 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149137 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149138 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149139 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149140 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149141 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149142 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149143 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149144 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149145 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149146 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149147 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149148 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149149 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149150 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149151 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149152 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149153 - || 2002 FK || 16 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149154 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149155 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149156 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149157 - || || 20 de març de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 149158 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149159 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149160 - || 2002 GE || 1 d'abril de 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 149161 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149162 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149163 - || || 7 d'abril de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 149164 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149165 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149166 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149167 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149168 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149169 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149170 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149171 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149172 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149173 - || || 22 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149174 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149175 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149176 - || || 4 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149177 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149178 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149179 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149180 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149181 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149182 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149183 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149184 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149185 - || || 12 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149186 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149187 - || || 5 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149188 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149189 - || || 28 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149190 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149191 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149192 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149193 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149194 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149195 - || 2002 PH || 1 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149196 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149197 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149198 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149199 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149200 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9